Federico Zandomeneghi – pittore italiano
 Luigi Zandomeneghi – scultore italiano
 Pietro Zandomeneghi – scultore italiano